Эмиль Фриан (; 1863, Дьёз, Франция — 9 июня 1932, Париж, Франция) — французский художник-реалист.

Биография 
Эмиль Фриан родился в городе Дьёз в 40 километрах к северо-востоку от Нанси в 1863 году. Его отец был слесарем, а мать — портнихой. Добрым ангелом семьи была вдова аптекаря, мадам Паризо. Она не имела детей и любила Эмиля как родного сына.

В результате Франко-прусской войны Дьёз перешёл под контроль Германской империи. В 1871 году мадам Паризо бежала с семилетним Эмилем в Нанси, а затем туда перебрались и его биологические родители.

Паризо хотела, чтобы Фриан стал аптекарем и отправила его учиться в лицей. Успехи Эмиля в лицее были неважными, зато у мальчика оказался несомненный талант к живописи. Друзья отца Эмиля предложили ему поступить в городскую художественную школу Нанси, в конце концов он оставил лицей, получая частное образование, и полностью сконцентрировался на искусстве. Директор художественной школы был последователем реализма в живописи, и молодой Фриан писал натюрморты и окружающие Нанси ландшафты.

Впервые он выставил свою картину «Малыш Фриан» (Le petit Friant) в возрасте пятнадцати лет на ежегодном городском художественном салоне, сразу став местной знаменитостью. Годом позже выиграл городской грант и был направлен городским муниципалитетом в Париж, в мастерскую художника Александра Кабанеля, признанного мастера той эпохи. Кабанель научил его писать картины на исторические сюжеты в академическом стиле. После года работы, получив представление о классической и салонной живописи, разочарованный Фриан вернулся в Нанси.

В Париже он познакомился ещё с тремя художниками, уроженцами Лотарингии: Жюлем Бастьен-Лепажем (1848—1884), Эме Моро (1850—1913), и Виктором Пруве (1858—1943). В работах Фриана того времени отразилось влияние Бастьен-Лепажа, бывшего в конце 70-х годов в большой моде.

В 1882 году Эме Моро пригласил Фриана выставить на Парижском салоне две его картины: «Блудный сын» (The Prodigal Son) и «Интерьер студии Эмиля Фриана» (Emile Friant Interieur d’atelier). Картины были различными по содержанию. Первая, приобретённая музеем в Рубе, была типичным образцом академического стиля, вторая — реализма.

В 1883 году в возрасте 20 лет он получил Римскую премию второй степени за свою картину «Царь Эдип проклинает своего сына Полиника» (Œdipe maudissant son fils Polynice), выставленную в Парижском салоне.

Его портрет «Пруве за работой» получил Римскую премию третьей степени в 1884 году, а в 1885 году он вновь выиграл Римскую премию второй степени. Часть года он работал в съёмной студии в Париже, чтобы удовлетворить растущую потребность в портретах.

В это же время Фриан подружился с французскими актёрами — братьями Эрнестом и Бенуа Коклен. Для семьи Коклен он написал более дюжины портретов, кроме этого, Бенуа, страстный коллекционер живописи, в разное время приобрёл ещё несколько его картин. На грант, полученный им от Парижского салона в 1886 году, он отправился на учёбу в Нидерланды. Картина «Портрет мадам Коклен» (Portrait de madame Coquelin Mère), матери его друзей, написана под влиянием этой поездки. Она отражает те нежные чувства, которые художник испытывал к этой семье.

Картина «Обед гребцов на реке Мёрт» (Le déjeuner des canotiers de la Meurthe), выставленная на Парижском салоне в 1888 году, не принесла ему наград, но показала его высокий профессионализм. Десять гребцов и две женщины сидят за обедом на улице перед ресторанчиком. Картина, написанная по аналогии с картиной Огюста Ренуара «Завтрак гребцов» (1880—1881), изображает жизнь, лучшую, чем предписывалось в Третьей французской республике.

Принятие гребцов побудило Фриана к созданию самого большого его полотна «Дня всех святых» (La Toussaint), принесшего ему гран-при Парижского салона в 1889 году и приобретённого для Люксембургского музея в Париже. Это была вторая картина на тему горя в творчестве художника. Первая, «Молодая нансийка на снежном фоне» (Jeune Nancéienne dans un paysage de neige), изображает девушку. Лицо молодой женщины и серые глаза выражают печаль, её силуэт контрастирует с небрежно прорисованным задним планом, отделяющим её от равнодушного мира. Совсем иначе выглядит печаль в картине «День всех святых» на церемонии поминовения усопших, когда семьи идут навещать могилы своих предков. Девочка во главе семейной процессии подаёт милостыню слепому нищему, сидящему у стены. Виртуозность исполнения портретов и выражения чувств с помощью живописи у 26-летнего художника поражала современников, а один из журналистов назвал его «самым умным среди молодых», характеристика, часто использовавшаяся впоследствии для описания его работ.

Эта картина завоевала золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в том же году, а годом ранее он получил Орден Почётного легиона. После этого на него посыпались заказы портретов от политических и общественных деятелей, а слава его пересекла Атлантику. В 1889 он создал картины «Портрет Мюзет Винер в салоне» (Portrait de Mysette Wiener dans un salon) и «Разговор о политике» (La discussion politique).

В том же 1899 году художник Жан-Луи-Эрнест Месонье пригласил Фриана поучаствовать в реформировании Национального общества изящных искусств. С тех пор Фриан принципиально выставлялся на ежегодных выставках Общества, хотя и продолжал участвовать в Парижском салоне.

Представитель реализма, Фриан писал преимущественно портреты и сцены из повседневной жизни. Как и многие его современники, он использовал фотографию в качестве средства, с помощью которого наилучшим образом можно передать действительность.

В 1892 году Фриан продает через агента Роланда Кнёдлера американскому банкиру Джорджу Бейкеру две из пяти выставочных картин Парижского салона 1892 года: «Хороший пёс» и «Плохой пёс», а в 1893 выставляет на «Колумбовской» Всемирной выставке в Чикаго «Резкие тени» (Ombres portées) и «Портрет Антонина Пруста» (Portrait de Antonin Proust), друга детства Эдуарда Мане.

В 1894 году на Парижском салоне и Салоне на Марсовом поле экспонировались декоративные произведения, заказанные французским правительством для украшения парижской ратуши и Сорбонны. Среди них два больших панно работы Фриана, изображающих «Радости лета»: залитая солнцем природа, цветущий луг, на котором молодые, весёлые женщины собирают цветы, убирают ими своих детей, а люди постарше отдыхают от труда в тени дерев, среди них сильная, здоровая мать любовно и бережно держит на коленях чудесного спящего ребёнка.

На салоне на Марсовом поле Фриан выставил «Скудную пищу» (Le repas frugal) в 1894 году и «Помолвку» (Les fiancailles) в 1896 году. Прообразами для «Скудной пищи» стало семейство Ледергербер из Нанси. Девушка на переднем плане справа — Евгения Ледергербер, ставшая подругой Фриана. Картина была выбрана для ежегодной выставки Карнеги, открывшейся 1 ноября 1896 года в Питтсбурге. Она впечатлила Генри Клея Фрика, председателя совета директоров сталепромышленных компаний Карнеги и казначея новой библиотеки Карнеги и художественных галерей Питтсбурга (ныне Художественный музей Карнеги). Он сам был страстным коллекционером картин и одним из лучших клиентов Кнёдлера. На выставке среди прочих были выставлены пять картин из его частной коллекции.

Фриан пишет ещё две картины: «Утешение» (Consolation) и «Детская печаль» (Chagrin d’Enfant), также приобретённая Фриком. Для него эта картина имела личную значимость: его дочь Марта умерла в возрасте 6 лет, а вторая девочка постарше на картине напоминала ему его старшую сестру Марию.

На Парижском салоне 1901 года Фриан выставляет следующую картину: Douces pensées, в 1905 году в салоне на Марсовом поле — «Первые уроки» (Premières études), изображающую молодую мать, учащую свою дочку читать.

К этому времени Фриан больше не создает выдающихся работ, погрузившись в написание портретов политических и общественных деятелей и аристократов.

В 1923 году Фриан был назначен профессором живописи в Школу изящных искусств в Париже, затем стал членом Института Франции (Institut de France).

В 1932 году Фриан скоропостижно скончался в Париже и был похоронен в городе Нанси.
В Музее изящных искусств в Нанси и в музеях Питтсбурга сейчас находится большая часть его работ.

Картины

Масло 
 «Среди друзей» Pose entre amis либо Le repos des artistes (1880), частная коллекция
 «Студент» Un étudiant (1885), Музей изящных искусств, Нанси
 «Анвер. Дом в снегу» Anvers. Maison sous la neige, (1886/1887), Музей изящных искусств, Нанси
 «Анверский замок» Le Steen d`Anvers (1886/1887), Музей изящных искусств, Нанси
 Aux alentours du Sport Nautique (1884), частная коллекция
 «Умывающаяся тунисска» Toëra, tunisienne lavant (1887), частная коллекция
 «Портрет Мюзет Винер в салоне» Portrait de Mystte Wiener dans un salon (1889), Музей изящных искусств, Нанси
 «Коклен-старший в роли Дона-Ганнибала в пьесе „Авантюристка“ Эмиля Ожье» L`ivresse, Coquelin Ainé dans le rôle de Don Annibal dans L`aventurière d`Emile Augier, Музей изящных искусств, Нанси
 «Город на берегу реки» Ville au bord du fleuve (1891), частная коллекция
 «Студентка» L`Etudiante (1923), частная коллекция
 «Портрет Альбера Юссона» Portrait d’Albert Jasson (1911), Музей изящных искусств, Нанси
 Два панно в холле ратуши Нанси
 «Автопортрет» (1885), Музей изящных искусств, Нанси
 «Портрет Луи Картье», около 1905 г.
 «Портрет художника Бюссьера» Portrait du peintre Bussières, (1904), рисунок, город Диез
 «Портрет иллюстратора Жан-Луи Форена» Portrait du dessinateur Jean-Louis Forain, рисунок, Музей изящных искусств, Нанси
 «Портрет Жана Шербека» Portrait de Jean Scherbeck (1928), рисунок, частная коллекция и другие.

Галерея

Ссылки 
 Émile Friant
 Emile FRIANT

Художники-реалисты
Художники Франции XIX века
Художники Франции XX века
Выпускники Национальной высшей школы изящных искусств
Художники-натуралисты
Римская премия художникам